Phoenix var ett ångfartyg som levererades 1848 från Motala Warf i Norrköping. Det tillverkades för Mariestads Ångbåtsbolag i Mariestad med namnet Westergöthland.

Fartygets varvsnummer var 18. 

Skrovet var av järn. Westergöthland och hennes systerfartyg Götheborg (varvsnummer 19) var de första fartygen i Sverige med stålskrov och propellerdrift.

Fartygsdata 

Fartyget var utrustat med en tvåcylindrig vinkelångmaskin, maskin nr 51, om 50 nom hk tillverkad vid Motala Verkstad i Motala.

Historik
1848 – Westergöthland levererades till Mariestads Ångbåtsbolag. Kontrakterad byggkostnad var 63 750 rdr rgs. Fartyget sattes i trafik på traden Mariestad-Lidköping-Kristinehamn.
1870 – Fartyget byggdes om vid Motala Verkstad i Motala, ny inredning, ny maskin och ångpanna. Fartyget döptes om till Phoenix och sattes i trafik på traden Stockholm–Jönköping. 
1871 – Fartyget köptes av C F Nordh i Motala. Ny maskin installerades.
1883 – Fartyget köptes av C Thorngren i Linköping. Fartyget döptes om till Linköping och sattes i trafik på traden Stockholm-Linköping.
1884 – Fartyget överfördes till Linköpings Rederi AB (C Thorngren) i Linköping.
1893 – Ny maskin installerades, maskin nr 244 om 45 nom hk.
1896 – 16 juni. Fartyget köptes av Linköpings Nya Rederi AB i Linköping.
1903 – Fartyget döptes om till Western.
1905 – 20 mars. Fartyget köptes av Ångfartygs AB Steglöf i Västervik för 20 000 kr.
1911 – 9 oktober. Fartyget anmäls som nedskuret till pråm.
1911 – 14 juni. Pråmen såldes till Blankaholms Sågverks AB i Västervik.
1913 – 2 september. Pråmen döptes om till Erik och försågs med en motor om 45 hk.
1915 – 20 januari. Motorpråmen gick på grund vid sydöstra udden av Furöns rev i Kalmarsund under resa mellan Kalmar och Verkebäck med last av trä. Besättningen gick i livbåten och fick hjälp av Oskarshamns lotsbåt att ta sig in till Oskarshamn. 
1915 – 21 januari. Bogserbåten Odin tog sig ut till platsen för grundstötningen. Motorpråmen var då försvunnen. Endast kringflytande spillror från pråmen och lasten upptäcktes.

Referenser 

Passagerarfartyg på Göta kanal